Název Ráztocký potok má více vodních toků:

 Ráztocký potok (přítok Borovianky) – levostranný přítok Borovianky na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Ráztocký potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Ráztocký potok (přítok Klubinského potoka) – levostranný přítok Klubinského potoka na Slovensku v okrese Čadca
 Ráztocký potok (přítok Milošovského potoka) – levostranný přítok Milošovského potoka v okrese Frýdek-Místek